Crusade – serie televisiva di fantascienza ideata da J. Michael Straczynski
 Crusade – album di John Mayall del 1967
 Crusade – album video dei Mission del 1987